In filosofia, corrispondenza indica una verità intesa come concetto conforme alla realtà;
in teologia il termine è usato da Emanuel Swedenborg per descrivere la relazione tra la realtà spirituale e quella fisica.

 In matematica, corrispondenza ha diversi significati correlati ma non identici:
 è sinonimo di relazione binaria
 corrispondenza univoca è sinonimo di funzione
 corrispondenza biunivoca è una funzione iniettiva e suriettiva

 Corrispondenza indica anche la comunicazione tra due o più persone, ad esempio tramite lo scambio di lettere tramite il servizio postale.
 Corrispondenza postale
 Epistolario